Igor Tamm kan syfta på:
 Igor Jevgenjevitj Tamm (1895–1971), nobelpristagare i fysik
 Igor Tamm (virolog) (1922–1995), en virolog och cellbiolog